Rumunjska:
 Siret (grad)
 Siret (rijeka)